El Aguaje kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Aguaje, Durango, 
 El Aguaje, Nayarit, Acaponeta, 
 El Aguaje, Chiapas, San Cristobal De Casas, 
 El Aguaje, Guerrero, 
 El Aguaje, Tezonapa, 
 El Aguaje, Michoacán de Ocampo, Juárez, 
 El Aguaje, Santiago Tuxtla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar